Hermann Fehling henviser til blandt andre:

 Hermann von Fehling (1811-1885) – tysk kemiker
 Hermann Fehling (læge) (1847-1925) – tysk gynækolog